Каценштейн:
 Каценштейн, Питер (род. 1945) — немецко-американский политолог.
 Каценштейн, Эвальд Эмильевич (1918—1992) — советский и российский поэт, педагог, общественный деятель.

См. также 
 Катценштейн